Kwalifikacje do AFC Challenge Cup 2008 były pierwszymi eliminacjami do tego turnieju dla najmniej rozwiniętych piłkarskich państw AFC, tak zwanej "grupy powstającej".

Stadiony 
 Chungshan Stadium, Chińskie Tajpej (Grupa A)
 Barotac Nuevo Plaza Field, Filipiny (Grupa B)
 Iloilo Sports Complex, Filipiny (Grupa B)
 Spartak Stadium, Kirgistan (Grupa C)
 National Olympic Stadium, Kambodża (Grupa D)

Zespoły

Wyniki

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Strzelcy 

5 goli
  Kasun Jayasuriya

3 gole
  Ju Manu Rai
  Muhammad Qasim
  Channa Ediri Bandanage
  Numonjon Hakimov
  Yusuf Rabiev

2 gole
  Nuth Sinoun
  Chang Han
  Zachary Pangelinan
  Che Chi Man
  Jamshed Anwar
  Nimal Dehiwalage
  Chathura Maduranga Siyaguna

1 gol
  Ata Yamrali
  Mohamed Hasan Ameli
  Nawang Dendup
  Pasang Tshering
  Khayrun Bin Salleh
  Chan Rithy
  Chen Po-liang
  Chiang Shih-lu
  Huang Wei-yi
  Lo Chih-an
  Tsai Hsien-tang
  Christopher Mendiola
  Roman Kornilov
  Ruslan Sydykov
  Chan Kin Seng
  Sandip Rai
  Adnan Ahmed
  Tanveer Ahmed
  Mohammad Essa
  Zahid Hameed
  Michael Masih
  Abdul Rehman
  Farooq Shah
  Emelio Caligdong
  Chad Gould
  Phil Younghusband
  Sabras Mohamed
  Dzhomikhon Mukhidinov

Gole samobójcze
  Pema Rinchen (przeciwko Filipinom)
  Chen Po-liang (przeciwko Sri Lance)
  Iltaf Ahmed (przeciwko Guamowi)

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

2008 w piłce nożnej
AFC Challenge Cup